Бондар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бондар, Анатолий Владимирович (род. 1960) — советский и российский юрист и государственный деятель, председатель Второго кассационного суда общей юрисдикции.
 Бондар, Елена (род. 1958) — румынская гребчиха.
 Бондар, Оана (урождённая Оана Герман; род. 1983) — румынская гандболистка, центральная защитница.
 Бондар, Роберта Линн (род. 1945) — первая канадская женщина-астронавт и первый врач-невролог, побывавший в космосе.
 См. также 
 Бондарь (значения)